Salinae ist der historische Name folgender Ortschaften, in denen Salz gewonnen wurde:

 Salinae (Ocna Mureș), Ort in der römischen Provinz Dacia superior, im Gebiet der heutigen Stadt Ocna Mureș, Rumänien
 Salinae (Tuzla), Ort mit bis in prähistorische Zeit zurück reichender Salzgewinnung im Gebiet der heutigen Stadt Tuzla, Bosnien und Herzegowina
 Salinae (Dobunni), Ort im Gebiet der römischen Provinz Britannia